Никола́й Зу́барев: Зубарев, Николай Гордеевич (1903—1954) — советский конструктор тракторов и военных тягачей.